Аршиново — название населённых пунктов в России:

 Аршиново — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Аршиново — деревня в Очёрском районе Пермского края.